

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Płaczki – część miasta Trzebinia 
 Płaczki – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Płaczki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów 
 Płaczki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl

Inne 
 Płaczki − przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Płaczków, Płaczewo, Płaczkowo